Das denkmalgeschützte Postgebäude in Sopron, einer Stadt im Westen von Ungarn, wurde nach Plänen der Architekten Ambrus Orth und Emil Somló im Jahre 1913 fertiggestellt.

Bauwerk in Sopron
Kulturdenkmal (Sopron)
Erbaut in den 1910er Jahren
Sopron
Sopron